Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 17 та 19 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (2,30 м) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, хто виконав норматив B (2,27 м) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведено на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань обидва рекорду залишилися незмінними.

Змагання 
Для потрапляння у фінал спортсменам необхідно у кваліфікації показати результат не гірший за 2,32 м. У фінал потрапляють мінімум 12 атлетів. Якщо кількість спортсменів, що виконали кваліфікацію більше, то у фінал потрапляють всі спортсмени, що виконали кваліфікацію. У тому випадку, якщо кількість спортсменів, що виконали кваліфікацію менше 12-ти, то відбір у фінал відбувається за найкращим результатом.

Результати вказано у метрах. Також використані наступні скорочення:
 Q — виконаний кваліфікаційний норматив
 q — кваліфікований за найкращим результатом серед тих, хто не виконав кваліфікаційний норматив
 SB — найкращий результат в сезоні
 PB — найкращий результат у кар'єрі
 NR — національний рекорд
 NM — немає жодної залікової соби

Кваліфікація

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки